Октябрьский бульвар:

 Октябрьский бульвар — улица в Пушкине Санкт-Петербурга

См. также 

 Октябрьская улица
 Октябрьский проспект
 Октябрьское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 Октябрьская набережная
 Октябрьский переулок
 Октябрьский проезд
 Октябрьский тупик
 Октябрьский спуск — улица в Омске
 Октябрьская площадь
 Октябрьский